Deutsche 18. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 18. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 18. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg